Por calle de la Cuchillería pueden conocerse:
la calle de Cuchilleros de Madrid; o
la calle de la Cuchillería de Vitoria.